

Geografia
 9103 Komatsubara – asteroide della fascia principale

Persone
 Kazuo Komatsubara – animatore e character designer giapponese
 Manabu Komatsubara – ex calciatore giapponese
 Michitarō Komatsubara – generale giapponese